

Biologie 

 Dendrobates, un genre d'amphibien de la famille des Dendrobatidae
 Dendrobate, nom vernaculaire donné aux grenouilles de la famille des Dendrobatidae.